

События 
 11 февраля — премьера Симфонии № 9 Антона Брукнера в Вене
 23 февраля — Джордже Энеску дирижирует в Бухаресте на мировой премьере трёх своих произведений: Сюита № 1 для оркестра до-мажор, опус 9; две румынские Рапсодии ля-мажор и ре-мажор, опус 11
 Энрико Карузо становится солистом Метрополитен-опера и делает свои первые записи на студии Victor Talking Machine Company
 Фредерик Делиус женится на художнице Йелке Розен
 Начало карьеры блюзмена Миссисипи Джона Хёрта
 Премьера оперетты Виктора Герберта «Дети в стране игрушек»

Классическая музыка 
 Фредерик Делиус — «Морской дрейф»
 Эдуард Элгар — «Апостолы», оратория для сопрано, контральто, тенора и трёх басов, а также хора с оркестром, опус 49
 Карл Нильсен — увертюра «Гелиос»
 Витезслав Новак — «Словацкая сюита»
 Хакон Бёрресен — романс для виолончели и фортепиано с оркестром
 Джозеф Холбрук — «Колокола», опус 50a
 Жозеф Йонген — соната для скрипки и фортепиано № 1

Опера 
 Эжен д’Альбер — «Долина»
 Хуан Манен — «Giovanna di Napoli»
 Эмиль Пессар — «Тротуар» (одноактная опера).

Родились 
 4 января —  (ум. ) — американский и британский пианист, бэнд-лидер и композитор
 29 января — Джурахан Султанов (ум. ) — узбекский советский актёр, певец и композитор
 6 февраля — Клаудио Аррау (ум. ) — чилийский пианист
 12 февраля —  (ум. ) — американский оперный певец (баритон) и актёр
 28 февраля — Этьен Бодо (ум. ) — французский гобоист
 5 марта —  (ум. ) — американский поэт-песенник
 9 марта — Ваге Рудольф Супратман (ум. ) — индонезийский композитор и поэт, автор государственного гимна Индонезии
 10 марта — Бикс Байдербек (ум. ) — американский джазовый трубач, пианист и композитор
 3 апреля —  (ум. ) — американский джазовый трубач
 3 мая — Бинг Кросби (ум. ) — американский певец и актёр
 12 мая — Леннокс Беркли (ум. ) — британский композитор
 29 мая — Боб Хоуп (ум. ) — американский актёр, комик и певец
 6 июня — Арам Хачатурян (ум. ) — армянский советский композитор, дирижёр, педагог и музыкально-общественный деятель
 18 июня — Джанет Макдональд (ум. ) — американская певица и актриса
 26 июня —  (ум. ) — американский блюзовый певец и автор песен
 3 июля —  (ум. ) — американский джазовый певец и автор песен
 16 июля —  (ум. ) — канадский певец, композитор и саксофонист
 4 августа — Хелен Кейн (ум. ) — американская певица и актриса
 20 августа —  (ум. ) — индийский дирижёр и скрипач
 15 сентября — Рой Экафф (ум. ) — американский автор-исполнитель и скрипач
 16 сентября —  (ум. ) — американский джазовый скрипач
 1 октября — Владимир Горовиц (ум. ) — русский и американский пианист
 10 октября — Владимир Дукельский (ум. ) — русский и американский композитор и поэт-песенник
 16 октября — Биг Джо Уильямс (ум. ) — американский блюзовый гитарист
 29 октября —  (ум. ) — немецкая балерина и хореограф
 28 ноября — Тудор Чортя (ум. ) — румынский композитор, музыковед и музыкальный педагог
 5 декабря — Йоханнес Хестерс (ум. ) — нидерландский и австрийский актёр и певец (тенор)
 8 декабря — Золтан Секей (ум. ) — венгерский и канадский скрипач
 17 декабря — Рэй Ноубл (ум. ) — британский пианист, композитор, аранжировщик и бэнд-лидер
 22 декабря — Марк Лаври (ум. ) — израильский композитор и дирижёр

Скончались 
 28 января
 Августа Ольмес (55) — французский композитор ирландского происхождения
 Робер Планкет (54) — французский композитор
 31 января — Вильгельм Мейер-Луц (73) — английский композитор и дирижёр немецкого происхождения
 17 февраля —  (61) — валлийский композитор
 22 февраля — Хуго Вольф (42) — австрийский композитор и музыкальный критик
 23 февраля — Фридрих Грюцмахер (70) — немецкий виолончелист, музыкальный педагог и композитор
 5 марта —  (75 или 76) — американский кларнетист и скрипач ирландского происхождения
 29 марта — Иштван Данко (44) — венгерский скрипач и композитор
 март — Эжен Кормон (91) — французский драматург и либреттист
 10 апреля — Генрих Беллерман (71) — немецкий музыковед-медиевист и исследователь музыки эпохи Возрождения
 1 мая — Луиджи Ардити (80) — итальянский скрипач, дирижёр и композитор
 9 мая —  (36) — итальянский оперный певец (тенор)
 16 мая — Сибилла Сандерсон (38) — американская и французская оперная певица (сопрано)
 18 мая — Карел Шебор (59) — чешский композитор и дирижёр
 28 июня —  (57) — британская пианистка, композитор и музыкальный педагог
 29 июня —  (23) — японский пианист и композитор
 27 июля
 Петер Друффель (54) — немецкий композитор и музыковед
 Лина Санделль (70) — шведская писательница, автор духовных гимнов
 4 сентября — Герман Цумпе (53) — немецкий дирижёр и композитор
 28 сентября —  (54) — американский органист и композитор
 20 ноября —  (69) — американский автор песен
 12 декабря — Христиан Иогансон (86) — шведский и русский артист балета и хореограф
 20 декабря — Корнель Абрани (81) — венгерский пианист, композитор, журналист, музыковед и музыкальный педагог
 27 декабря — Адольф Чех (62) — чешский дирижёр, хормейстер и композитор

См. также

Примечания

Литература